Hans Lewy ist der Name folgender Personen:

* Hans Lewy (Rennfahrer) (1896–1942), deutscher Automobilrennfahrer
 Hans Lewy (1901–1945), deutscher Altphilologe, siehe Yohanan Lewy
 Hans Lewy (Mathematiker) (1904–1988), deutsch-amerikanischer Mathematiker